Olšany kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Olšany (okres Jihlava)
 Olšany (okres Klatovy)
 Olšany (okres Šumperk)
 Olšany (okres Vyškov)
 Olšany u Prostějova (okres Prostějov)